Мичков — фамилия:
 Мичков, Александр Васильевич (род. 1958) — советский и российский боксёр, тренер по самбо.
 Мичков, Александр Васильевич (актёр) (род. 1993) — российский актёр.
 Мичков, Дмитрий Вячеславович (род. 1980) — российский футболист.
 Мичков, Матвей Андреевич (род. 2004) — российский хоккеист.
 См. также 
 Мичково — название нескольких населённых пунктов.